Olimpíada Espanyola de Física, fase estatal a Espanya de l'Olimpíada Internacional de Física
 Operació Llibertat Duradora (del seu nom en anglès Operation Enduring Freedom), nom oficial usat pel Govern dels Estats Units per la guerra de l'Afganistan